Бородіна — російське прізвище, жіноча форма прізвища Бородін.

 Бородіна Анастасія (1982) — українська гандболістка.
 Бородіна Валентина Олексіївна (1961) — українська радянська діячка, Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Бородіна Ксенія Кимівна (1983) — російська телеведуча, актриса та діджей.
 Бородіна Ніна Вікторівна — українська художниця, член Національної спілки художників України.
 Бородіна Ольга Володимирівна (1963) — російська оперна співачка.

жіночі форми прізвищ
російські прізвища